Вільгельм Адам — генерал-полковник Вермахту
 Вільгельм Адам — оберст Вермахту